

Codici 
 HBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto King Khalid Military City, Hafr Albatin, Arabia Saudita

Composti chimici 
 HBT – Un composto chimico esplosivo